Матиас Норсгор Йёргенсен (; род. , в городе Силькеборге, Дания) — датский профессиональный шоссейный велогонщик.

Достижения 

 2014
 1-й — Этап 1b Coupe du Président de la Ville de Grudziądz (юниоры)
 3-й Tour de l'Abitibi (юниоры) — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2 
 2015
 1-й Ster van Zuid-Limburg (юниоры) — Генеральная классификация
 1-й — Этап 3 
 1-й — Этап 3 Coupe du Président de la Ville de Grudziądz (юниоры)
 1-й — Пролог Sint-Martinusprijs Kontich (юниоры)
 1-й — Этап 1 Aubel-Thimister-Stavelot (юниоры)
 2-й  Чемпионат Дании — Индивидуальная гонка (юниоры)
 7-й  Чемпионат мира — Групповая гонка (юниоры)
 2017
 1-й Хроно Наций U23
 2-й Дуо Норман (вместе с Миккелем Бьергом)
 3-й  Чемпионат Дании — Индивидуальная гонка 
 2018
 1-й  Чемпион Дании — Индивидуальная гонка 
 3-й  Чемпионат мира — Индивидуальная гонка

Ссылки 
 Йёргенсен, Маттиас на FirstCycling
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Дании